Mazerolles, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Najac
 Mazerolles, commune française de la Charente
 Mazerolles, commune française de la Charente-Maritime
 Mazerolles, commune française des Landes
 Mazerolles, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Mazerolles, commune française des Hautes-Pyrénées
 Mazerolles, commune française de la Vienne

Voir aussi 

 Mazerolles-du-Razès, commune française de l'Aude
 Mazerolles-le-Salin, commune française du Doubs

Homonymie de toponyme